Mark Ingram ist der Name folgender Personen:

* Mark Ingram Sr. (* 1965), US-amerikanischer Football-Spieler
 Mark Ingram Jr. (* 1989), US-amerikanischer Football-Spieler